Биско () — деревня в Хорватии. Расположена в Загоре, в 256 километрах к югу от Загреба и в 5 километрах к юго-западу от Триля. Относится к городу Трилю в жупании Сплитско-Далматинска. Население 395 жителей по переписи 2011 года. Население преимущественно занято в сельском хозяйстве.

Через Биско проходит дорога государственного значения , в километре к юго-западу проходит автомагистраль А1, часть европейского маршрута E65.

В Биско находится приход Архангела Михаила, относящийся к  архиепархии Сплит-Макарска Католической церкви.

История 
Впервые упоминается в 1322 году во время противостояния бана Славонии  и бана Хорватии Младена II Шубича.

Во время османского владычества относилась к . В ходе турецко-венецианской войны 1684—1699 годов после захвата Синя в 1686 году отошла к Венеции и относилась к провинции с центром в Сине. Синский край был заселён жителями Рамы, Ливно и Дувно. Также сюда бежали жители Бишче и .

Население

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Сплитско-Далматинской жупании